Маркес () — дослівно: «син Маркоса», прізвище іспанського походження.
 Алекс Маркес Алента (народився 23 квітня 1996) — іспанський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP (2014).
 Валерія Маркес (2004) — іспанська художня гімнастка.
 Вітторіно Маркес Бустільйос (1858—1941) — венесуельський юрист та політик, президент країни.
 Габрієль Гарсія Маркес (6 березня 1927-17 квітня 2014) — колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури (1982).
 Іван Дуке Маркес — 33-й президент Колумбії.
 Луїс Маркес Мармолехо — перший президент футбольного клубу Атлетик (Більбао).
 Марк Маркес Алента (народився 17 лютого 1993) — іспанський мотогонщик, чотириразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP (2010,2012-2014).
 Рафаель Маркес (народився 13 лютого 1979) — мексиканський футболіст, захисник.
 Рафаель Маркес Мендес (1975) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу в двох вагових категоріях.
 Хосе Ігнасіо де Маркес (7 вересня 1793 — 21 березня 1880) — колумбійський державний діяч, правник і професор, двічі обіймав посаду президента Республіки Нова Гранада.
 Хуан Мануель Маркес (1973) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях.

Іспанські прізвища